«Black Treacle» — песня британской инди-рок-группы Arctic Monkeys, выпущенная четвёртым синглом из их четвёртого студийного альбома Suck It and See. Релиз сингла состоялся 23 января 2012 года ограниченным изданием в 1 500 копий на 7" виниле, а также с помощью цифровой дистрибуции.

Би-сайдом сингла стала песня «You and I», авторство которой приписывается Ричарду Хоули и The Death Ramps. The Death Ramps — псевдоним группы, использовавшийся ранее к авторству песни «Little Illusion Machine (Wirral Riddler)» и к би-сайдам сингла «Teddy Picker».

Музыкальные клипы к синглу и к би-сайду были представлены на YouTube 6 и 23 января 2012 года соответственно.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 
 
 

Песни по алфавиту
Песни 2012 года
Синглы 2012 года
Синглы Arctic Monkeys